Esistono diversi santi con questo nome: 
 san Fabio il Vessillifero, martire di Cesarea di Mauritania (31 luglio)
 san Fabio e compagni martiri venerati a Vienna (27 maggio) 
 san Fabio e compagni martiri in Sabina (11 maggio)
 san Fabio, corpo santo con i santi Beinio, Emanuele e Fermo (21 maggio)